

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 57, w tym 3 podstawowe
 Wygon – część miasta Chełm
 Wygon – część miasta Tarnobrzeg
 Wygon – część miasta Tomaszów Lubelski

Zobacz też 
 Wygonin
 Wygonowo